Plumpang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plumpang (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 112,34), Jawa Timur, 
 Kecamatan Plumpang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Plumpang (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,10), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar